Escarpa o escarpament, vessant de roca que travessa el terreny abruptament
 Escarpa (fortificació), part interior del fossat d'una obra defensiva o del parapet 
 Escarpa (armadura), sabata composta per làmines articulades que cobria el calçat gruixut de l'home d'armes
 Escarpa (eina)